Южное () — село, Першетравненский сельский совет, Софиевский район, Днепропетровская область, Украина.

Код КОАТУУ — 1225287712. Население по переписи 2001 года составляло 47 человек.

Географическое положение 
Село Южное находится на расстоянии в 1 км от села Анно-Николаевка и в 2-х км от села Андреевка.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

Примечания